Ceballosia  — международное научное (латинское) название двух таксонов:

 Ceballosia (насекомое) — род паразитических наездников из семейства Encyrtidae
 Ceballosia (растение) — синоним рода растений Гелиотроп (Heliotropium)